Herrarnas dubbeltävling i tennis vid olympiska sommarspelen 1992 avgjordes 30 till 7 augusti. 64 spelare deltog i turneringen.

Medaljörer

Lottning

Slutspel

Övre halvan

Nedre halvan

Referenser 

Tennis vid olympiska sommarspelen 1992